Liga UPC Telemach 2008./09. je najviše slovensko košarkaško natjecanje u sezoni 2008./09.

Sudionici 
U sezoni 2008/09. nastupaju sljedeće momčadi:
Alpos Šentjur - Šentjur
Nova Gorica - Nova Gorica
Elektra Esotech - Šoštanj
Epic Misel - Postojna 
Geoplin Slovan - Ljubljana
Helios Domžale - Domžale 
Hopsi Polzela - Polzela
Krka - Novo Mesto
Luka Koper - Koper
TCG Mercator - Škofja Loka
Union Olimpija - Ljubljana
Zagorje - Zagorje ob Savi
Zlatorog Laško - Laško

Tablica

1. dio natjecanja 
Ovaj dio natjecanja preskače pobjednik 1. A SKL 2007./08., u ovom slučaju Union Olimpija.

Liga za prvaka 
U Ligu za prvaka ulaze najboljih sedam momčadi 1. dijela natjecanja i prošlogodišnji pobjednik 1. A SKL.

Liga za ostanak 
Ligu za ostanak igraju momčadi koje nisu uspjele izboriti daljni tijek natjecanja, a najlošija momčad ovog dijela natjecanja ispada iz 1. A SKL

Doigravanje

Vanjske poveznice 
Stranica lige na Košarkaška Zveza Slovenije

Košarka u Sloveniji
Slovenija 2008-09